Алексе́й Алекса́ндрович Лопухи́н:
 Лопухин, Алексей Александрович (1864—1928) — директор Департамента полиции (1902—1905), Эстляндский губернатор (1905).
Лопухин, Алексей Александрович (1813—1872) — камергер, действительный статский советник, университетский приятель М. Ю. Лермонтова.